Sherard steht für
Robert H. Sherard (1861–1943) englischer Schriftsteller und Journalist
William Sherard (1659–1728), britischer Botaniker

Siehe auch
Sherrard